Мамонов, Иван: